Медаль «За бойову співдружність» (ФСБ)